Literarischer Salon steht für

 Literarischer Salon, ein im 18. Jahrhundert entstandener Begriff für zumeist in Privaträumen organisierte gesellschaftliche Treffen für Diskussionen, Lesungen oder musikalische Veranstaltungen
 Literarischer Salon Hannover, seit 1992 in Hannover jährlich mit bis zu 40 Veranstaltungen in der Universität Hannover

Siehe auch:
 Literatursalon